Der er flere personer med navnet Ludvig Brandstrup:

 Ludvig Brandstrup (skuespiller) – en dansk skuespiller, revyforfatter med videre, født på Frederiksberg.
 Ludvig Brandstrup (billedhugger) – en dansk billedhugger, født i Tranekær på Langeland.